Schnauz bezeichnet:

 einen Schnurrbart
 ein Kartenspiel, siehe Schwimmen (Kartenspiel)
 eine Disney-Figur, siehe Liste der Bewohner Entenhausens#Schnauz